Mikkola se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Kauri Mikkola
 Raimo Mikkola